Mead kan som auktorsförkortning betyda:

 Louise S. Mead
 Giles W. Mead
 James G. Mead
 Samuel Barnum Mead

Robotskapade auktorsförkortningar